Харатин:
 Харатин, Игорь Игоревич — футболист,
  — африканская каста жителей оазисов.